Агалакова — фамилия. Известные носители:
 Агалакова, Виктория Андреевна (род. 1996) — российская актриса театра и кино.
 Агалакова, Жанна Леонидовна (род. 1965) — российская журналистка, специальный корреспондент, телеведущая.
 Агалакова, Ирина Аркадьевна (род. 1965) — советская и российская биатлонистка.